CWY ist die Abkürzung für:

Canada World Youth, kanadisches Hilfswerk
Clearway, ein Begriff der Luftsicherheit

CWY